Бе́рлингтон () — название ряда населённых пунктов в США и Канаде.

Канада 
 Берлингтон (Новая Шотландия)
 Берлингтон (Ньюфаундленд и Лабрадор)
 Берлингтон — город в провинции Онтарио в Канаде.
 Берлингтон (Остров Принца Эдуарда) — на Острове Принца Эдуарда

США 
 Берлингтон — город в штате Айова.
 Берлингтон — город, расположенный в округе Биг-Хорн (штат Вайоминг, США).
 Берлингтон (Вашингтон) (штат Вашингтон),  в 105 километрах к северу от Сиэтла
 Берлингтон — крупнейший город американского штата Вермонт.
 Берлингтон (Висконсин)
 Берлингтон (Западная Виргиния)
 Берлингтон (Иллинойс)
 Берлингтон (Индиана)
 Берлингтон (Калифорния)
 Берлингтон (Канзас)
 Берлингтон (Кентукки)
 Берлингтон (Колорадо)
 Берлингтон (Коннектикут)
 Берлингтон (Массачусетс)
 Берлингтон (Мичиган)
 Берлингтон (Мэн)
 Берлингтон (Нью-Джерси)
 Берлингтон (Нью-Йорк) — штат Нью-Йорк
 Берлингтон (Огайо)
 Берлингтон (Оклахома)
 Берлингтон (Пенсильвания)
 Берлингтон (Северная Дакота)
 Берлингтон — город в Северной Каролине.
 Берлингтон (Техас)
 Берлингтон — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Берлингтон — округ штата Нью-Джерси, США.